Caudron bezeichnet
 Caudron, französisches Flugzeugbauunternehmen

Caudron ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric Caudron (* 1968), belgischer Billardspieler
 Jean-François Caudron (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Raoul Caudron (1883–1958), französischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Cauldron